Linden peut faire référence à :

Toponyme

Allemagne 
 Linden, ville de l'arrondissement de Gießen, en Hesse ;
 Linden, commune de l'arrondissement de Kaiserlaustern, en Rhénanie-Palatinat ;
 Linden, commune de l'arrondissement de Westerwald, en Rhénanie-Palatinat ;
 Linden, commune de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
  (sous les tilleuls), boulevard célèbre de Berlin.

Belgique 
 Linden, section de la commune de Lubbeek.

Canada 
 Linden, village du comté de Kneehill situé dans la province canadienne d'Alberta.

États-Unis 
 Linden, chef-lieu dans l'État de l'Alabama.
 Lindin, census-designated place de l'Arizona
 Linden, localité de Californie.
 Linden, ville dans l’État de Caroline du Nord.
 Linden, ville du comté de Dallas, en Iowa.
 Linden, ville dans l'État du New Jersey.
 Linden, ville dans le Tennessee.
 Linden, localité au Texas.
 Linden, station du métro de Chicago.

Guyana 
 Linden, localité en Guyana.

Nouvelle-Zélande
 Linden une banlieue de Wellington, dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande

Pays-Bas 
 Linden, localité de la commune de Cuijk.

Suisse 
 Linden, commune du canton de Berne.

Patronyme 

 Jean Jules Linden (1817-1898), botaniste, spécialiste des orchidées ;
 Donald Linden (1877-1964), athlète canadien ;
 Arvo Lindén (1887-1941), lutteur finlandais ;
 Marta Linden (1903-1990), actrice américaine ;
 Eric Linden (1909-1994), acteur américain ;
 Erik Lindén (1911-1992), lutteur suédois ;
 Jaap ter Linden (1947-), chef d'orchestre néerlandais ;
 Andy Linden, acteur britannique ;
 Adrien Linden, auteur pour enfants et vulgarisateur scientifique ;
 Anne Van der Linden (1959-), peintre et dessinatrice française ;
 Suvi Lindén (1962-), femme politique finlandaise ;
 Trevor Linden (1970-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jamie Linden (1972-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Bogislav von Heyden-Linden (1853-1909), général prussien et champion équestre.

Autres 
 France — Commission Linden : commission présidée par Élisabeth Linden, Premier Président de Cour d'appel, et rapport qu'elle a produit en  concernant l'hypothèse de filmer les procès (également connu sous le nom de Rapport Linden).
 Le Linden (1992) est une goélette à trois mâts finlandaise.
 Linden Lab est l’éditeur et gestionnaire du monde virtuel Second Life sur internet.

Homonymie de localités